Стемонитовые () — семейство миксомицетов, порядка стемонитовых, широко распространённое в природе. Включает 6 родов.

Описание 
Плазмодий нежный, вначале прозрачный, затем может быть белым или слегка жёлтым. Спорангий шаровидный, эллиптический, цилиндрический, с более или менее выраженной ножкой.

Споры в массе тёмно-коричневые или почти чёрные.

Распространённый вид, встречается главным образом летом и осенью на гниющем дереве, отмерших ветвях, листьях.

Примечания 

Миксомицеты
Семейства протистов